

Nom de famille 

 Michel Platini, un footballeur français né en 1955.

Prénom 

 (1983-), Michel Platini Ferreira Mesquita, un footballeur brésilien.

Pseudonyme 

Platini (1986-), Luís Carlos Almada Soares, un footballeur cap-verdien.

Voir aussi 
Platiny (1990-), Higor Inácio Platiny de Oliveira Rodrigues, un footballeur brésilien.